Фавьер (Мёрт и Мозель) () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Фавьер (Сена и Марна) — коммуна во французском департаменте Сена и Марна региона Иль-де-Франс.
 Фавьер (Сомма) — коммуна во французском департаменте Сомма региона Пикардия.
 Фавьер (Эр и Луар) — коммуна во французском департаменте Эр и Луар региона Центр.